

Віннебейго — місто, штат Міннесота
 Віннебейго — селище, штат Іллінойс
 Віннебейго — селище, штат Небраска

Див. також 
 Віннебаґо (округ, Іллінойс)